Isidoro o Isidro es un nombre propio masculino de origen griego en su variante en español.

Etimología 

El nombre proviene del griego Ἰσίδωρος (Isídōros), compuesto de Ἶσις (Isis) y δῶρον (dōron): «regalo de (la diosa) Isis».

Su nombre sobrevivió a la supresión de la adoración a la diosa egipcia Isis en el recién cristianizado Imperio romano y es, entre otros, el nombre de varios santos cristianos.

Otros nombres que incluyen «regalo» se refieren al griego Teodoro (regalo de Dios), al persa Mitrídates (regalo o don de Mitra) y Datis (regalo), y el hebreo Matanya (regalo de Yahveh). Los nombres con el indoeuropeo «regalo» son, en última instancia, derivados de la raíz protoindoeuropea *deh₃-, "dar".

Isidora o Isadora es el nombre propio equivalente femenino, la forma femenina de Isídōros.

Santoral

26 de abril: San Isidoro de Sevilla.
15 de mayo: San Isidro Labrador.

Variantes 
Femenino: Isidora, Isidra.

Véase también 
 Antroponimia
 Apellido
 Santoral

Referencias

Bibliografía 
 
 
 

Nombres masculinos
Nombres griegos